Матти Питкянен (; 20 декабря 1951 года, Икаалинен) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионата мира.

Карьера 

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, завоевал золотую медаль в эстафете, кроме того был 13-м в гонке на 30 км.

На Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, завоевал бронзовую медаль в эстафете, а также занял 6-е место в гонке на 30 км и 11-е место в гонке на 50 км.

На чемпионате мира-1978 в Лахти завоевал серебро в эстафетной гонке.

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года